Veritas is Latijn voor waarheid en kan verwijzen naar:
Bureau Veritas, een internationaal classificatiebureau 
C.S. Veritas, een studentenvereniging in Utrecht
Radio Veritas, een katholieke FM-zender in de Filipijnen
Veritas (auto), een automerk
Veritas (boek), een roman, gepubliceerd in 2006, geschreven door het Italiaanse auteursduo Rita Monaldi en Francesco Sorti
Veritas (godin), de Romeinse godin van de waarheid
Veritas (raceteam), een voormalig Formule 1-team
Veritas (software), een softwarepakket gebruikt voor het meten van performance van systemen 
Veritas (winkel), een Belgische winkelketen in modeaccessoires
Veritas Ziener, een personage uit de boeken van Robin Hobb
VV Veritas, een Nederlandse voetbalclub uit Neeritter
Project Veritas, actiegroep in Amerika